«В трудный час» — советский фильм 1961 года режиссёра Ильи Гурина по повести «Под Москвой» Евгения Габриловича.

Сюжет 
1941 год. Кузьма Кройков — простой плотник из Сибири, мобилизован в армию. Младший сержант, командир отделения и в составе стрелковой роты он прибывает на защиту Москвы, где встречает Варвару Окнову, студентку архитектурного института направленную на строительство укреплений. Решительная, высокая и красивая Варвара покоряет сердце Кузьмы. После очередного боя они встречаются вновь и открывают друг другу свои чувства. Но этой фронтовой любви не суждено иметь продолжения — бои продолжаются, и Варвара в составе диверсионного отряда уходит в тыл немцам, где погибает.

В ролях 
 Владимир Кашпур — Кузьма Кройков
 Светлана Харитонова — Варвара Окнова
 Юрий Назаров — Пётр Котельников
 Нина Магер — Оля Котельникова
 Владимир Заманский — Парфентьев, политрук
 Игорь Кваша — Сеня
 Татьяна Гаврилова — Нина
 Игорь Охлупин — Миша
 Лидия Савченко — Таня
 Геннадий Сайфулин — Зинялкин
 Валентина Беляева — мать убитого
 Евгений Евстигнеев — сосед Ольги, паникёр
 Маргарита Корабельникова — голос сына Петра Котельникова
 Нина Сазонова — хозяйка дома
 Владимир Сальников — Милкин
 Любовь Соколова — колхозница
 Даниил Нетребин — солдат
 Виктор Филиппов — солдат
 Валентин Грачёв — солдат
 Алексей Миронов — солдат
 Нина Сазонова — эпизод

 Литературная и реальная основа 
Фильм снят по сценарию Евгения Габриловича, в декабре 1941 года он был направлен написать репортаж о прибывающих для обороны Москвы свежих дивизиях из Сибири:
Еще на Казанском вокзале Габрилович приметил маленького, вихрастого, быстрого на слово и расторопного в делах сержанта. Писатель не расставался с ним. Там впервые у него возникла мысль написать о нем повесть. Отрывки из этой повести печатались в «Красной звезде». Главным героем её стал некий сержант Кройков — образ, навеянный тем сибиряком. Впоследствии этот же сибиряк стал героем кинокартины «В трудный час», снятой по сценарию Габриловича. 

я увидел в столовой солдата лет под сорок, тогда это считался уже пожилой возраст. Солдат сидел с какой-то девушкой. Он заинтересовал меня своей неторопливой, уверенной манерой поведения рабочего человека. Собеседница его была сильная, мощная, в солдатских штанах. Я поймал её взгляд. Фронтовая любовь, подумалось мне. Так возникла мысль рассказать об этих людях. Много лет спустя по этой повести режиссер И. Гурин нснял фильм «В трудный час». В этой повести и в фильме главным героем был Кройков, — так я назвал того солдата, которого увидел с девушкой в подмосковном городке. Образ Кройкова стал для меня обобщенным образом советского солдата тех лет.

Повесть «Под Москвой» была написана в 1942 году, писатель снова обратился к этому герою в своих воспоминаниях «Четыре четверти», написал сценарий для фильма «В трудный час».

 Песня из фильма 
Лейтмотивом через всю ленту проходит песня «Баллада о солдате» (муз. В. Соловьёв-Седой — сл. М. Матусовский) в исполнении Эдуарда Хиля.

 См. также 
По замечанию киноведа Сергея Кудрявцева этот фильм напрямую связан с ещё в 1942 году снятом по сценарию Габриловича фильмом «Машенька».

 Литература 
 Берзер А.'' — Скороговоркой (О худож. фильме «В трудный час». Режиссер-постановщик И. Гурин) // Искусство кино, № 12, 1961. — с. 59-61
 В трудный час // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — М. Искусство, 1968. — с. 357
 В трудный час // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — с. 53

Примечания 

Фильмы СССР 1961 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о Великой Отечественной войне